Pfefferbach ist ein Gewässer:

 Pfefferbach (Kleßbach), linker Zufluss des Kleßbachs (zum Weißen Regen) bei Arrach, Landkreis Cham, Bayern
 Pfefferbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Naab) gegenüber Grub, Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Pfefferbach (Ruhr), linker Zufluss der Ruhr in Essen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Pfeffer (Brenz)